Theilmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Theilmann (1949–2017), deutscher Lyriker
 Fritz Theilmann (1902–1991), deutscher Bildhauer und Keramiker
 Günther Theilmann (* 1928), deutscher Leichtathlet
 Rudolf Theilmann (* 1942), deutscher Kunsthistoriker und Schlagzeuger

Siehe auch:
 Deilmann